Heather – nome proprio di persona inglese femminile
Heather – personaggio di A tutto reality
Lady Heather – personaggio di CSI - Scena del crimine
3922 Heather – asteroide della fascia principale
Heather – brano musicale di Paul McCartney e Donovan
Heather – singolo di Conan Gray